Нижче наведено список 42 муніципалітетів провінції Реджо-Емілія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Реджо-Емілія